|-
| 145200 - ||  || 3 mai 2004 ||  || Spacewatch
|-
| 145201 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145202 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145203 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145204 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145205 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145206 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145207 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145208 - ||  || 6 mai 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 145209 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145210 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145211 - ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145212 - ||  || 4 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145213 - ||  || 4 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145214 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145215 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145216 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145217 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145218 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145219 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145220 - ||  || 6 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145221 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145222 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145223 - ||  || 8 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145224 - ||  || 10 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145225 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145226 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145227 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145228 - ||  || 6 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145229 - ||  || 7 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145230 - ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145231 - ||  || 10 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145232 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145233 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145234 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145235 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145236 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145237 - ||  || 8 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145238 - ||  || 9 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145239 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145240 - ||  || 8 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145241 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145242 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145243 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145244 - ||  || 8 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145245 - ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145246 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145247 - ||  || 11 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145248 - ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145249 - ||  || 3 mai 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 145250 - ||  || 9 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145251 - ||  || 9 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145252 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145253 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145254 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145255 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145256 - ||  || 11 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145257 - ||  || 12 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145258 - ||  || 12 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145259 - ||  || 12 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145260 - ||  || 12 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145261 - ||  || 13 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145262 - ||  || 13 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145263 - ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145264 - ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145265 - ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145266 - ||  || 14 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145267 - ||  || 14 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145268 - ||  || 12 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145269 - ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145270 - ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145271 - ||  || 13 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145272 - ||  || 13 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145273 - ||  || 13 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145274 - ||  || 14 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145275 - ||  || 14 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145276 - ||  || 15 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145277 - ||  || 13 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145278 - ||  || 14 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145279 - ||  || 15 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145280 - ||  || 13 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145281 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145282 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145283 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145284 - ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145285 - ||  || 12 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145286 - ||  || 12 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145287 - ||  || 2 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145288 - ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145289 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145290 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145291 - ||  || 11 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145292 - ||  || 14 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145293 - || 2005 KE || 16 mai 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 145294 - ||  || 16 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145295 - ||  || 18 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145296 - ||  || 19 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145297 - ||  || 19 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 145298 - ||  || 20 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145299 - ||  || 20 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145300 - ||  || 21 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-